Mokulu peut désigner :
 Benjamin Mokulu, un footballeur belgo-congolais ;
 les Mokulu, une ethnie du Tchad ;
 le mokulu, une langue tchadique parlée au Tchad.